Az antigén gyorsteszt (RAT, rapid antigen test) vagy gyorsteszt olyan gyors diagnosztikai teszt, amely alkalmas az ellátás helyén történő vizsgálatra, és amely közvetlenül kimutatja egy antigén jelenlétét vagy hiányát. Általában a SARS-CoV-2, a COVID-19-et okozó vírus kimutatására használják. A gyorstesztek a fehérjéket kimutató laterális áramlási tesztek egy fajtája, amely megkülönbözteti más orvosi tesztektől, amelyek antitesteket (antitesttesztek) vagy nukleinsavakat (nukleinsavtesztek) mutatnak ki, akár laboratóriumi, akár point-of-care típusúak. A gyorstesztek általában 5-30 perc alatt adnak eredményt, minimális képzést vagy infrastruktúrát igényelnek, és jelentős költségelőnyökkel rendelkeznek.

Felhasználás 

A RAT-ok vagy RADT-ek gyakori példái a következők:

 COVID-19-vizsgálattal kapcsolatos gyorstesztek
 Streptococcus-gyorstesztek (streptococcus antigénekre)
 influenzadiagnosztikai gyorstesztek (RIDT) (influenza vírus antigénekre)
 malária antigén kimutatására szolgáló tesztek (a plazmodium antigénekre)

COVID-19-antigén gyorstesztek 

A COVID-19-antigén gyorstesztek a tesztek egyik leghasznosabb alkalmazása. Gyakran laterális áramlási teszteknek is nevezik őket, és számos előnnyel járnak a globális kormányok számára. Gyorsan, minimális képzéssel végrehajthatóak, jelentős költségelőnyöket kínálnak, a PCR-tesztek jelenlegi formáinak töredékébe kerülnek, és a felhasználók 5-30 percen belül eredményt kapnak. Az antigén gyorstesztek a tömeges tesztelés vagy az egész lakosságra kiterjedő szűrési módszerek részeként találták meg legjobb felhasználási területüket. E megközelítésekben azért sikeresek, mert a fent említett előnyök mellett azonosítják azokat az egyéneket, akik a legfertőzőképesebbek, és potenciálisan nagyszámú más emberre terjeszthetik a vírust. Ez némileg eltér a COVID-19 teszt más formáitól, például a PCR-tól, amelyeket általában az egyének számára hasznos tesztnek tekintenek.

Tudományos alapok és a mögöttes biológia 

Az antigén- és antitest-tesztek gyakran valamilyen típusú immunpróbák (IA), például a dipstick IA-k vagy a fluoreszcens immunpróbák, a RAT azonban egy immunkromatográfiás vizsgálat, amely szabad szemmel is látható vizuális eredményeket ad. Minőségi vizsgálatnak minősül, de az RDT-vizsgálatokban jártas személy könnyen számszerűsítheti az eredményeket. Mivel szűrővizsgálatról van szó, ha a teszt érzékenysége és specificitása viszonylag alacsony, akkor az eredményeket megerősítő vizsgálatok, például PCR-vizsgálat vagy Western blot alapján kell értékelni.

Az antigénteszt egyik eredendő előnye az antitesttesztekkel szemben (például az antitesteket kimutató HIV-gyorstesztekkel szemben), hogy a fertőzés kezdete után az immunrendszernek időbe telhet, amíg antitesteket fejleszt, de az idegen antigén azonnal jelen van. Bár bármely diagnosztikai tesztnek lehetnek téves negatív eredményei, ez a lappangási időszak különösen széles utat nyithat a téves negatív eredmények számára az antitest-tesztek esetében, bár a részletek attól függenek, hogy melyik betegségről és melyik tesztről van szó. Az antigén gyorstesztek előállítása általában 5,00 USD körüli összegbe kerül.

Jegyzetek

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 Immunológia
 Immunoassay
 Covid19-antigén gyorsteszt
 Laterális áramlási tesztek
 Immunfluoreszcencia
 Mágneses immunvizsgálat

Orvosi diagnosztika
Immunológia